Стаут — темне пиво
 Дженніфер Стаут — британська легкоатлетка
 Рекс Стаут — американський письменник
 Кевін Стаут — французький вершник, олімпійський чемпіон 2016 року.